A 2017-es úszó-világbajnokságon a férfi 1 méteres műugrás selejtezőjét július 14-én, a döntőjét 16-án rendezték a Duna Arenában.

Versenynaptár 
Az időpontok helyi idő szerint olvashatóak (UTC+2).

Eredmények 
DNQ : nem jutott tovább

Jegyzetek

F10